Harlekijn (personage), een personage uit de Italiaanse Commedia dell'arte
 Harlekijn Holland, uitgeverij en platenlabel van Herman van Veen
 Harlekijn (Cézanne), schilderij
 Harlekijn (plant), een orchidee
 Harlekijn (strip), een Belgische stripreeks
 Harlekijn, een nachtvlinder die tegenwoordig bonte bessenvlinder wordt genoemd
 Harlekijnichtyose, een zeldzame huidaandoening
 Harlekijnvis, een baarsachtige
 Harlekijn (toneelgroep), een Nederlandse toneelgroep
 Harlekijnmiervogel, een Braziliaanse vogel
 Huiszebraspin, ook Harlekijn genoemd
 Deense dog met een tekening van zwarte en witte vlekken

Harlequin:
 Harlequin (computerspel), een computerspel
 Harlequin (film), film uit 2004
 Harlequin (korte film), korte film van Georges terryn
 Harlequin Enterprises, een Canadese uitgeverij
 Harlequin Records, een platenlabel
 Harlequin (band)
 Natacha Harlequin, strafrechtadvocaat

Harlekein:
 Kurt Wagner, beter bekend als Nightcrawler, personage uit een strips van Marvel Comics

Overig:
 Harley Quinn, een fictieve superschurk uit de strips van DC Comics